The Looming Tower ist der Titel folgender Werke:

 The Looming Tower, Originaltitel von Der Tod wird euch finden, Sachbuch von Lawrence Wright (2006)
 The Looming Tower (Miniserie), US-amerikanische Fernsehserie (2018)